Miejscowości:
 Ajia Warwara – miasto w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Attyka, w regionie Attyka, w jednostce regionalnej Ateny-Sektor Zachodni, w gminie Ajia Warwara

 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Imatia, w gminie Weria
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Macedonia-Tracja, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Pieria, w gminie Katerini

 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Epir-Macedonia Zachodnia, w regionie Epir, w jednostce regionalnej Janina, w gminie Zagori
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Epir-Macedonia Zachodnia, w regionie Epir, w jednostce regionalnej Janina, w gminie Konitsa
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Epir-Macedonia Zachodnia, w regionie Epir, w jednostce regionalnej Tesprotia, w gminie Filiates
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Achaja, w gminie Ejalia
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Achaja, w gminie Erimantos
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Etolia-Akarnania, w gminie Agrinio, w jednostce gminnej Panetoliko
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Etolia-Akarnania, w gminie Agrinio, w jednostce gminnej Parawola
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Etolia-Akarnania, w gminie Agrinio, w jednostce gminnej Parakambilia
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Grecja Zachodnia, w jednostce regionalnej Etolia-Akarnania, w gminie Aktio-Wonitsa
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Peloponez, w jednostce regionalnej Arkadia, w gminie Tripoli
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, w regionie Peloponez, w jednostce regionalnej Lakonia, w gminie Anatoliki Mani
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Attyka, w regionie Attyka, w jednostce regionalnej Attyka Wschodnia, w gminie Oropos
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Północne, w jednostce regionalnej Lesbos, w gminie Lesbos
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce regionalnej Tinos, w gminie Tinos
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Kreta, w regionie Kreta, w jednostce regionalnej Heraklion, w gminie Gortina
 Ajia Warwara – miejscowość w Grecji, w administracji zdecentralizowanej Kreta, w regionie Kreta, w jednostce regionalnej Lasiti, w gminie Ajos Nikolaos

 Ajia Warwara – wieś na Cyprze, w dystrykcie Nikozja
 Ajia Warwara – wieś na Cyprze, w dystrykcie Pafos

Inne:
 SS Ajia Warwara (pierwotnie brytyjski SS Pattern) – grecki statek o napędzie parowym, 974 BRT, zwodowany w 1945 r.
 ajia Warwara (nwgr. αγία Βαρβάρα) czyli święta Barbara – tytuł ten odnosi się w Grecji najczęściej do świętej Barbary z Nikomedii